El nombre de Iglesia de Santo Domingo o Iglesia de los Dominicos es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Domingo, en especial el caso de los dominicos es por el santo Domingo de Guzmán, o bien con un titular diferente, pero bajo la orden de Santo Domingo.

Iglesias

Argentina 
 Basílica de Nuestra Señora del Rosario (Tucumán)

Austria 
 Iglesia de de Santo Domingo (Dominikanerkirche - St. Maria Rotunda), iglesia en Viena;

Brasil 
 Iglesia de de Santo Domingo, iglesia en Torres (Rio Grande do Sul).

Chile 
 Iglesia de Los Dominicos, iglesia católica en Santiago de Chile;
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en La Serena;
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Santiago de Chile;
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Quillota;

Colombia 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Bogotá;
 Iglesia de Santo Domingo, templo católico en el Centro Histórico de Tunja.
 Iglesia de Santo Domingo, templo católico ubicado en Popayán, que perteneció a la Orden de Predicadores - Monumento Nacional de Colombia.
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en el municipio Guadalajara de Buga.
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en el municipio de Peque;

Ecuador 
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, basílica de la orden dominica, en el Centro histórico de Quito.

Eslovaquia 
 Iglesia de los Dominicos, iglesia más antigua de Košice.

España 
 Iglesia y Convento de Santo Domingo iglesia católica en Cáceres.
 Parroquia de Santo Domingo iglesia católica en Badajoz.
 Iglesia de Santo Domingo de Silos, iglesia católica en Alcázar del Rey.
 Iglesia de de Santo Domingo, iglesia católica en Ávila.
 Iglesia de de Santo Domingo, iglesia católica en Cádiz.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Cartagena, provincia de Murcia.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Granada.
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en Humanes de Madrid.
 Iglesia de de Santo Domingo, iglesia católica en Jerez de la Frontera.
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en Las Palmas de Gran Canaria.
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en Lepe.
 Iglesia del convento de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en Málaga.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Murcia.
 Iglesia de de Santo Domingo, iglesia católica Oviedo.
 Iglesia de Santo Domingo de Silos, iglesia católica en Pinto.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Plasencia.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Santo Domingo de Pirón.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Sevilla.
 Iglesia de Santo Domingo (o de Santo Tomé), iglesia católica en Soria.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Talavera de la Reina.
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en Terrinches.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Campaspero.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Valladolid.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en Sanlúcar de Barrameda
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en Burgos

Guatemala
 Iglesia y Convento de Santo Domingo de Guzmán, en Antigua Guatemala.
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, basílica menor de Nuestra Señora del Rosario, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
 Catedral de Santo Domingo, catedral de la ciudad de la ciudad de Cobán. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Mixco.

Italia 
 Iglesia de de Santo Domingo (Chiesa di San Domenico), iglesia católica en Arezzo.
 Iglesia de de Santo Domingo (Chiesa di San Domenico Maggiore), iglesia católica en Cortona.
 Iglesia de de Santo Domingo (Chiesa di San Domenico Maggiore), iglesia católica en Nápoles.
 Iglesia de de Santo Domingo (Chiesa di San Domenico), iglesia católica en Pisa.
 Iglesia de de Santo Domingo (Chiesa di San Domenico), iglesia católica en Tarento.

Macao 
Igreja de São Domingos
 Iglesia de de Santo Domingo, iglesia en Macao.

México 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la Ciudad de México.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la Puebla de los Ángeles. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Santiago de Querétaro. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de San Juan del Río. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Sombrerete. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Chiapa de Corzo. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Salvatierra. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de San Miguel de Allende.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de León. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Izúcar. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Oaxtepec.
 Catedral de Santo Domingo, catedral en la ciudad de Tehuantepec. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Palenque. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de Comitán. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en la villa de Etla. 
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en el pueblo de Oxolotán.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en el pueblo de Jalapa del Marqués.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia católica en el pueblo de Santo Domingo del Estado.

Panamá 
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, iglesia católica en el distrito de Parita.

Perú 
 Iglesia de Santo Domingo, basílica menor católica en el Centro histórico de Lima.

Portugal 
Igreja de São Domingos
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia en la ciudad de Amarante, Distrito de Oporto.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia en la fregresia de Glória en el distrito de Aveiro.
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia en la fregresia de Santa Justa, Lisboa
 Iglesia de Santo Domingo, iglesia en Vila Real.
  Iglesia de Santo Domingo, en Elvas

Venezuela 
 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Iglesia católica en San Cristóbal;
 Templo de Santo Domingo, iglesia católica en la ciudad de El Tocuyo;

Iglesias con advocación conjunta

España 
 Iglesia de Santo Domingo y San Martín, iglesia católica en Huesca.
 Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos, iglesia católica en Córdoba.

Otras tipologías de edificios religiosos dedicados a Santo Domingo 
 Complejo religioso de Santo Domingo, .
 Basílica de Santo Domingo, .
 Convento de Santo Domingo, .